Hombre est un western américain de Martin Ritt, sorti en 1967 ;

 Hombre est une série de bande dessinée ;

 L'hombre est un jeu de cartes du  précurseur du whist et du bridge.